Schwaningen steht für:

 Schwaningen (Stühlingen), Ortsteil und Dorf der Stadt Stühlingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schwaningen, zuvor deutsch Schwersenz, von 1940 bis 1943 deutscher Name der Stadt Swarzędz, Powiat Posen, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:

 Oberschwaningen, Ortsteil der Gemeinde Unterschwaningen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Unterschwaningen, Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern